L'expression couvent des Carmélites peut désigner :
 le couvent des Carmélites d'Auch
 le couvent des Carmélites de Châtillon-sur-Seine
 le couvent des Carmélites de Chaumont
 le couvent des Carmélites de Compiègne
 le couvent des Carmélites de Dieppe
 le couvent des Carmélites de Dijon
 le couvent des Carmélites de Lectoure
 le couvent des Carmélites de Malines
 le couvent des Carmélites de Montréal
 le couvent des Carmélites de Pamiers
 le couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques, rue Saint-Jacques à Paris
 le couvent des Carmélites de la rue Chapon, rue Chapon à Paris
 le couvent des Carmélites du faubourg Saint-Germain, rue de Grenelle à Paris
 la couvent des Carmélites de Toulouse

Voir aussi 
 Chapelle des Carmélites

Carmélites
~